Filali, nisba dels naturals del Tafilalt
 Dinastia Filali o dinastia alauita regnant al Marroc per ser originària del Tafilalt